Dillonvale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dillonvale (Hamilton County) - een plaats in Ohio
Dillonvale (Jefferson County) - een plaats in Ohio